Тщеславие:
 Тщеславие
 Тщеславие (телесериал)

См. также